А́ртур Джеймс Уи́льямс (; 12 ноября 1964 г., Пенсакола, Флорида, США) — американский боксёр-профессионал, выступавший в первом тяжёлом весе. Чемпион мира среди юниоров 1983 года в любительских соревнованиях. Чемпион мира по версии IBF (1998 — 1999 гг.), чемпион  боксёрской ассоциации Соединенных штатов (USBA) (1992 год, 1997 — 1998 гг.),  чемпион Североамериканской боксёрской федерации (NABF) (2005 год),  чемпион США по версии WBС (USNBC) (2008 год, 2009 год) в профессиональном боксе. Рост — 188 см. Боевой вес — 85-90 кг.

Биография 
Родился 12 ноября 1964 года в городе Пенсакола штата Флорида (США).

В 1983 году выиграл чемпионат мира среди юниоров в тяжёлой весовой категории (до 91 кг) в Санто-Доминго (Доминиканская республика).

В 1984 году проиграл национальные отборочные соревнования в Форт-Уэрте (США) за право выступать на  Олимпиаде-1984.

В 1989 году начал карьеру профессионального боксёра в первом тяжёлом весе.

30 ноября 1989 года провёл свой первый профессиональный бой, победив нокаутом в первом раунде Кевина Пойндекстера (США).

16 декабря 1992 года завоевал вакантный титул чемпиона боксёрской ассоциации Соединенных Штатов (USBA), победив техническим нокаутом в одиннадцатом раунде Юрия Ваулина (Латвия).

4 марта и 2 июля 1994 года дважды проигрывал титульные бои за звание чемпиона мира по версии WBA Орлину Норрису (США) — разделённым судейским решением и техническим нокаутом в третьем раунде.

22 февраля 1997 года повторно завоевал вакантный титул чемпиона боксёрской ассоциации Соединенных Штатов (USBA), выиграв техническим нокаутом в четвёртом раунде у Рика Руфуса (США). Провёл две успешные защиты завоёванного титула, последняя из которых являлась элиминатором (отбором) к бою за звание чемпиона мира по версии IBF.

30 октября 1998 года стал чемпионом мира по версии IBF в первом тяжёлом весе, нокаутировав в девятом раунде Имаму Мэйфилда (США).

5 июня 1999 года потерял титул чемпиона мира по версии IBF, проиграв техническим нокаутом в седьмом раунде Василию Жирову (Казахстан).

7 сентября 2001 года проиграл титульный бой за звание чемпиона Североамериканской боксёрской федерации (NABF), проиграв техническим нокаутом в одиннадцатом раунде О‘Нилу Беллу (Ямайка).

23 марта 2002 года предпринял попытку в третий раз за карьеру стать чемпионом боксёрской ассоциации Соединенных Штатов (USBA), но уступил разделённым решением судей Келвину Дэвису (США).

8 ноября 2002 года не сумел завоевать пояса чемпиона боксёрской ассоциации Соединенных Штатов (USBA) и Североамериканской боксёрской федерации (NABF), вновь проиграв О‘Нилу Беллу (Ямайка) техническим нокаутом в девятом раунде.

16 июня 2005 года с третьей попытки стал чемпионом Североамериканской боксёрской федерации (NABF), нокаутировав в третьем раунде Али Суприма (США).

27 октября 2005 года не смог защитить титул NABF, проиграв техническим нокаутом в восьмом раунде Феликсу Коре-младшему (США).

23 октября 2008 года и 6 февраля 2009 года дважды завоёвывал вакантный титул чемпиона Соединённых Штатов по версии WBC (USNBC), побеждая Дэйви Купера (США) — техническим решением и большинством судейских голосов.

23 октября 2009 года не смог в третий раз завоевать вакантный титул USNBC, проиграв техническим нокаутом в седьмом раунде Виктору Баррагану (США).

17 декабря 2010 года провёл последний бой на профессиональном ринге, уступив единогласным решением судей в титульном поединке за звание чемпиона боксёрской организации Соединённых Штатов (USBO) Карлу Дэвису (США).

Любительская карьера 

Уильямс успешно выступал за молодежную сборную США по боксу, в составе которой в 1983 году выиграл чемпионат мира среди юниоров в тяжёлой весовой категории (до 91 кг), проходивший в Санто-Доминго (Доминиканская республика). Для завоевания золотой медали Артуру понадобилось одержать всего одну победу над румынским боксёром Миклошем Пайшем (по очкам, 5:0).

В 1984 году Уильямс принял участие в национальных отборочных соревнованиях в Форт-Уэрте (США) за право выступать на  Олимпиаде-1984, однако проиграл в четвертьфинальном бою Джеймсу Притчарду (досрочно, в первом раунде).

В 1984-1985 гг. Уильямс участвовал в двух матчевых встречах: Польша - США (выступал в полутяжёлой весовой категории (до 81 кг), проиграл Станиславу Лакомицу по очкам) и США - СССР (выступал в тяжёлой весовой категории (до 91 кг), проиграл Рамзану Себиеву по очкам).

В 1989 году принял решение перейти в профессиональный бокс.

Профессиональная карьера 

На профессиональном ринге Уильямс дебютировал 30 ноября 1989 года в возрасте 25 лет, в первом тяжелом весе. Большинство своих боёв (60) провёл в США, по одному поединку — в Канаде, Пуэрто-Рико, России, Великобритании и Германии.

1989 — 1991 годы 

30 ноября 1989 года Уильямс провёл свой первый профессиональный бой, нокаутировав в первом раунде Кевина Пойндекстера (США).

В 1990 году Артур принял участие в семи поединках, в пяти из которых победил нокаутом, а один выиграл по очкам решением рефери. Кроме того, в четвёртом по счету профессиональном бою Уильямс не смог победить своего соотечественника Сильвестра Уайта, добившись ничьей.

1991 год американский боксёр начал тремя победами, в том числе одной нокаутом. 6 июля в Лас-Вегасе Уильямс потерпел своё первое поражение в профессиональной карьере, проиграв нокаутом в третьем раунде Симу Уорриору (США), причем в стартовой трёхминутке поединка Уорриор дважды оказывался в нокдауне. В следующем же бою Артур взял реванш у соперника, победив его техническим нокаутом во втором раунде. До конца года Уильямс нокаутировал ещё трёх оппонентов и довёл свой профессиональный рекорд до 14 побед при одной ничьей и одном поражении.

1992 — 1993 годы

Результаты боёв

Ссылки 
 
 

Боксёры США
Персоналии по алфавиту
Боксёры 1980-х годов
Боксёры 1990-х годов
Боксёры 2000-х годов